Franciaország
Saint-Christophe, település Allier megyében
Saint-Christophe, település Charente megyében
Saint-Christophe, település Charente-Maritime megyében
Saint-Christophe, település Creuse megyében
Saint-Christophe, település Eure-et-Loir megyében
Saint-Christophe, település Rhône megyében
Saint-Christophe, település Savoie megyében
Saint-Christophe, település Tarn megyében
Saint-Christophe, település Vienne megyében

 Olaszország
Saint-Christophe, Valle d’Aosta régiójának egy községe